Воли́нцев, Воли́нцева — прізвище. Відомі носії:

 Волинцев Юрій Віталійович (1932—1999) — радянський та російський актор театру та кіно, народний артист РРФСР (1984).
 Волинцева Ксенія Юріївна (нар. 1967) — радянська і російська актриса театру і кіно, радіо-і телеведуча, діджей.
 Волинцева Любов Петрівна (1900–?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.